Мартин Фицџералд Лоренс (; 16. април 1965) амерички је глумац, комичар, продуцент и режисер.

Филмографија 

|-
| 1989. || || -{Do the Right Thing}- || || 
|-
| 1990. || || -{House Party}- || || 
|-
| 1991. || || -{Talkin' Dirty After Dark}- || || 
|-
| 1991. || || -{House Party 2}- || || 
|-
| 1992. || Бумеранг || -{Boomerang}- || || 
|-
| 1994. || || -{You So Crazy}- || || 
|-
| 1995. || Лоши момци || Bad Boys || Маркус Бернет || 
|-
| 1996. || || -{A Thin Line Between Love and Hate}- || || 
|-
| 1997. || || -{Nothing to Lose}- || || 
|-
| 1999. || || -{Life}- || || 
|-
| 1999. || Пандур лоповских навика || || || 
|-
| 2000. || Кућа велике маме || -{Big Momma's House}- || || 
|-
| 2001. || || -{What's the Worst That Could Happen?}- || || 
|-
| 2001. || Црни витез || || || 
|-
| 2002. || || -{Martin Lawrence Live: Runteldat}- || || 
|-
| 2003. || || -{National Security}- || || 
|-
| 2003. || Лоши момци 2 || Bad Boys II || Маркус Бернет || 
|-
| 2005. || || -{Rebound}- || || 
|-
| 2006. || || -{Big Momma's House 2}- || || 
|-
| 2006. || Сезона лова || -{Open Season}- || Boog || 
|-
| 2007. || || -{Wild Hogs}- || || 
|-
| 2020. || Лоши момци заувек || Bad Boys for Life || Маркус Бернет || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Афроамерички глумци
Амерички комичари